Lengden ist der Name folgender Orte:
Groß Lengden, Ortsteil der Einheitsgemeinde Gleichen im Landkreis Göttingen, Südniedersachsen
Klein Lengden, Ortsteil der Einheitsgemeinde Gleichen im Landkreis Göttingen, Südniedersachsen